Absolutely Free () — второй альбом Фрэнка Заппы и группы The Mothers of Invention 1967 года. К моменту записи альбома состав группы был увеличен за счёт клавишника Дона Престона, перкуссиониста Билла Манди, гитариста Джима Филдера и играющего на духовых инструментах Банка Гарднера. Также, как и предыдущий альбом Freak Out! (1966), «Absolutely Free» насыщен сложно построенными музыкальными композициями и политической и социальной сатирой. Альбом поднялся до 41 места в чартах «Pop Albums» журнала Billboard.

Когда альбом вышел впервые, то на каждой из двух сторон пластинки размещался набор песен, составляющий мини-сюиту. В переиздании на компакт-диске между ними был вставлены два бонус-трека с сингла, выпущенного в 1967 году с песнями «Why Dontcha Do Me Right?» и «Big Leg Emma».

Список композиций 
Автор всех композиций: Фрэнк Заппа

Сюита 1: «Absolutely Free» (1st in a Series of Underground Oratorios)

Plastic People — 3:42
The Duke of Prunes — 2:13
Amnesia Vivace — 1:01
The Duke Regains His Chops — 1:52
Call Any Vegetable — 2:15
Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin — 7:00
Soft-Sell Conclusion — 1:40

Два трека с сингла 1967 года (бонус-треки переиздания на CD, 1995, Rykodisc):

Big Leg Emma — 2:31
Why Don’tcha Do Me Right? — 2:37

Сюита 2: «The M.O.I. American Pageant» (2nd in a Series of Underground Oratorios)

America Drinks — 1:52
Status Back Baby — 2:54
Uncle Bernie’s Farm — 2:10
Son of Suzy Creamcheese — 1:34
<li>Brown Shoes Don’t Make It — 7:30
America Drinks and Goes Home — 2:46

Музыканты 
 Фрэнк Заппа — гитара, дирижёр, вокал
 Джимми Карл Блэк — ударные, вокал
 Рэй Коллинз — вокал, тамбурин
 Рой Эстрада — бас-гитара, вокал
 Банк Гарднер — деревянные духовые музыкальные инструменты
 Билл Манди — ударные, перкуссия
 Дон Престон — клавишные
 Джим Филдер — гитара, пианино

 Дополнительный персонал
 Дон Эллис — труба в песне «Brown Shoes Don’t Make It»
 Памела Зарубика — вокал
 Джон Ротелла — перкуссия

Ссылки и примечания 
 Тексты песен, состав 
 Информация об альбоме в вики Zappa Wiki Jawaka

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы The Mothers of Invention
Альбомы 1967 года
Альбомы прогрессивного рока
Концептуальные альбомы
Альбомы, спродюсированные Томом Уилсоном
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Заппой
Альбомы Verve Records